Zenna steht für: 

 Zenna, Ortsteil der Gemeinde Castel Focognano in der Provinz Arezzo, Italien
 Kathryn Zenna (* 1971), kanadische Schauspielerin
 Zenna (Band), belgische Band